Adda steht für:
 Adda (Brandenburg), Fluss im deutschen Bundesland Brandenburg
 Adda (Fluss), italienischer Fluss, der in den Po mündet
 Adda (Schiff), ehemaliges britisches Passagierschiff
 Gebel Adda, Berg in Ägypten, der durch den Nassersee überflutet wurde

Adda ist der Name folgender Personen:
 Adda (Bernicia), König des angelsächsischen Königreiches Bernicia
 Adda von Königsegg (1872–1945), deutsche Krankenschwester und Schriftstellerin
 ADDA (Sängerin) (* 1992), Ada Alexandra Moldovan, rumänische Sängerin

Familienname:
 Berkane Adda (* 1958), algerischer Judoka
 Elie Adda, ägyptischer Fechter, Teilnehmer an der Olympiade 1928
 Gladys Adda (1921–1995), tunesische Frauenrechtsaktivistin und Journalistin
 Joseph Kofi Adda (1956–2021), ghanaischer Politiker
 Serge Adda (1948–2004), französischer Fernsehintendant

ADDA steht als Abkürzung für:
 Asociación Defensa Derechos Animal, spanische Tierschutzorganisation
 3-Amino-9-methoxy-2,6,8-trimethyl-10-phenyl-4,6-decadiensäure, siehe ADDA (Aminosäure)
AddA steht als Abkürzung für:
 Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen Amateurtheaterverbände

Siehe auch:
 Schlacht an der Adda
 Villa d’Adda
 D’Adda
 Ada
 Atta

Abkürzung